Натуральне число 1301
 1301 рік до нашої ери
 1301 рік нашої ери